Carequinha (palhaço) (1915–2006) — palhaço brasileiro
Henry (banda desenhada) — personagem de quadrinhos
Clube do Carequinha — antigo programa infantil brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes